Antonio De Bellis, calciatore
 Antonio De Bellis, pittore del XVII secolo